Friendship House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Friendship House (Washington, D.C.), NRHP-ID 73002086
 Friendship House (Sheboygan, Wisconsin), NRHP-ID 74000331